Uhlemann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Friedrich Gottlob Uhlemann (1792–1864), tysk evangelisk teolog, filosof och orientalist
 Maximilian Adolph Uhlemann (död 1862), tysk egyptolog